Krasov má více významů:

místopis
Krasov – obec v okrese Bruntál
Krasov (Vidnava) – vesnice, součást města Vidnava v okrese Jeseník

příjmení
Andrej Leonidovič Krasov (*1967) – důstojník ruských výsadkových sil
Kateryna Krasova – ukrajinská cyklistka
Vera Krasova (*1987)- ruská modelka

podobné
Krasová – obec v okrese Blansko
Krašov – rozcestník